

Долгово — село, Земетчинський район, Пензенська область
 Долгово — село, Новичихинський район, Алтайський край